Вильегильо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Вилья-и-Тьерра-де-Кока. Занимает площадь 16,61 км². Население — 132 человека (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии